Graja de Iniesta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Graja de Iniesta (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Graja de Iniesta (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar